

Спортивные клубы 
Маккаби (, Maccabi, производное от Маккавеи) — наиболее частое в Израиле, наряду с «», название спортивных клубов. В конце XIX века зародилось движение еврейских спортивных клубов, объединившихся в 1912 году в Палестине в Маккавейскую федерацию. В 1921 году был создан , который организует Маккабиады — известные международные еврейские спортивные соревнования.

Футбол

Израиль 
 Маккаби (Хайфа)
 Маккаби (Тель-Авив)
 Маккаби (Нетания)
  (Беэр-Шева)
 Маккаби Ахи (Назарет)
 Маккаби (Герцлия)
 Маккаби (Кирьят-Гат)
 Маккаби (Петах-Тиква)
  (Ришон ле-Цион)
  (Явне)
 Маккаби Ирони (Ашдод) — прекратил своё существование
  (Бат-Ям)
  (Кирьят-Ата)

Россия 
 Маккаби (Москва), 1918—1925
 Маккаби (Москва), c 2003

Германия 
 Маккаби (Франкфурт)

США 
 Маккаби (футбольный клуб, Лос-Анджелес)

Литва 
 «Летувос Маккаби» — название клуба  из Вильнюса в 1991—1992 годах.

Баскетбол 
 Маккаби (Ашдод)
 Маккаби Бнот Ашдод
 Маккаби (Ришон ле-Цион)
 Маккаби (Тель-Авив)
 Маккаби Хабик’а
 Маккаби (Хайфа)

Гандбол 
  (Ришон-ле-Цион)
  (Кирьят-Моцкин)

Хоккей с шайбой 
 Маккаби Цеирей Метула

Медицина 
 Маккаби — больничная касса в Израиле.

См. также 
 
 Маккабиада
 Маккавеи
 Макаби

Примечания